Гран-при ЮАР 1976 года — второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1976 года. Автогонки прошли 6 марта 1976 года на трассе Кьялами.

На второй этап чемпионата команда «Лотус» прибыла с полностью обновлённым пилотским составом - Ронни Петерсон принял решение перейти в «Марч», а Марио Андретти вернулся в команду своего друга Парнелли Джонса. Их места в кокпитах британских машин заняли Гуннар Нильссон и Боб Эванс. Пропустивший первый этап «Сёртис» выставил новую модель TS19, за руль которой сел экс-пилот «Хескета» Брет Ланджер, а «Энсайн» сумел заполучить в свои ряды ветерана гонок Криса Эймона.

Первый ряд стартового поля вновь заняли Джеймс Хант и Ники Лауда. На старте австриец вырвался в лидеры, а Хант пропустил впёред Масса и Витторио Брамбиллу. На втором круге три гонщика, преследовавшие Лауду, устроили жёсткую борьбу за второе место, победителем из которой вышел Брамбилла. Масс тут же пропустил вперёд напарника по команде и Хант после нескольких попыток обгона на пятом круге обошёл итальянца. Лауда к тому времени сумел далеко оторваться от преследователей и в дальнейшем уверенно контролировал ход гонки. На последних кругах гонки у него возник медленный прокол колеса, но это не помешало ему выиграть гонку с отрывом в 1,3 секунды от Джеймса Ханта.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при ЮАР
События 6 марта
Март 1976 года
1970-е годы в ЮАР